Francesco Ottaviano Renucci – scrittore còrso
 Marta Renucci – giornalista francese
 Paul Renucci – filologo, critico letterario, accademico e italianista francese
 Renuccio Renucci – pittore italiano
 Robin Renucci – attore e regista francese